Acanthemblemaria är ett släkte av fiskar. Acanthemblemaria ingår i familjen Chaenopsidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Acanthemblemaria